Margaretha de Suède (en suédois : Prinsessan Margaretha av sverige), née Margaretha Désirée Victoria le  à Stockholm, est une princesse suédoise. Elle est le premier enfant du prince Gustave Adolphe et de la princesse Sibylle de Saxe-Cobourg et Gotha, et la petite-fille du roi Gustave VI Adolphe de Suède et de Margaret de Connaught. Elle est la sœur aînée de l'actuel roi de Suède, Charles XVI Gustave.

Mariage et descendance 
Margaretha a épousé l'homme d'affaires britannique John Ambler (1924-2008) le , sur l'île d'Öland. Du fait de son mariage non dynastique, elle a perdu son rang de princesse royale, même si elle a gardé l'appellation honorifique de « Son Altesse la Princesse Margaretha,  Ambler ».

Le couple a vécu à Londres puis à Orford. Loin des projecteurs, elle a mené une vie normale et a eu trois enfants et six petits-enfants :
 Sybilla Louise, née le , a épousé en 1998 le baron Henning von Dincklage (dont une fille et un fils) ;
 Charles Edward, né le , a épousé en 1999 Helen Jane Ross (dont deux filles) ;
 James Patrick, né le , a épousé en 2001 Ursula Mary Shipley (dont une fille et un fils).

Le couple s'est séparé en 1996, mais ils sont restés mariés jusqu'au décès de John, en 2008. Depuis, Margaretha vit dans un village de l'Oxfordshire, en dehors de Londres.

Sources

Ascendance

Notes et références

Articles connexes 
 Prinsesstårta
 Jenny Åkerström

Liens externes 

Princesse suédoise du XXe siècle
Princesse suédoise du XXIe siècle
Maison Bernadotte
Grand-croix de l'ordre du Mérite de la République fédérale d'Allemagne
Chevalier de l'ordre du Lion d'or de la Maison de Nassau
Récipiendaire de l'ordre des Séraphins
Naissance en octobre 1934
Naissance à Stockholm